Molekulska formula -{C8H18N4O2}- se može odnositi na:

 Asimetrični dimetilarginin
 L-Arginin etil estar